Никола́й Яроше́нко:
 Ярошенко, Николай Александрович (1846—1898) — русский и украинский живописец и портретист.
 Ярошенко, Николай Николаевич (род. 1986) — российский триатлет, МСМК. Ярошенко, Николай Тимофеевич — доктор технических наук, начальник отдела и главный конструктор направления «Катализаторы и каталитические пакеты для ракетно-космической техники» ГИПХ.